Charlie Hodge può riferirsi a:

Charlie Hodge, (1934-2006) chitarrista statunitense collaboratore di Elvis Presley
Charlie Hodge, (1933-) hockeista su ghiaccio canadese